Le qualificazioni del singolare del Bet-at-home Cup Kitzbühel 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Sergiy Stakhovsky (primo turno)
  Dušan Lajović (primo turno)
  Andrej Martin (primo turno)
  Jan Hájek (qualificato)

<li>  Antonio Veić (qualificato)
<li>  Dustin Brown (secondo turno)
<li>  Jan Hernych (primo turno)
<li>  Facundo Bagnis (primo turno)

Qualificati 

  Martin Fischer
  Antonio Veić

<li>  Dennis Novak
<li>  Jan Hájek

Lucki Loser
  Aldin Šetkić

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bet-at-home Cup Kitzbühel 2013
ATP World Tour 2013